Bari steht für:

 Bari, eine Großstadt auf dem süditalienischen Festland
 Bari (Indien), Stadt im Bundesstaat Rajasthan, Indien
 Bari (Kolumbien), ein indigenes Volk in Kolumbien
 Bari (Somalia), eine Region in Somalia
 Bari (Sprache), der Sprache des Volkes Bari
 Bari (Volk), ein Volk in Sudan
 Bari (Würzmittel), ein Würzmittel der indischen Küche
 Bari (Zhag'yab), Gemeinde im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Metropolitanstadt Bari, eine italienische Metropolitanstadt
 Bari, italienischer Leichter Kreuzer (Stapellauf 1914), siehe SMS Pillau

Bari ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Bari (1878–1926), indischer islamisch-politischer Führer, Gelehrter und Sufi
 Arpad Bari (* 1953) deutscher Arzt und Kunstmaler
 Alexander Weniaminowitsch Bari (1847–1913), russischer Ingenieur und Unternehmer
 Andrea Bari (* 1980), italienischer Volleyballspieler
 Madiu Bari (* 1998), portugiesischer Fußballspieler
 Manasa Bari (* 1974), fidschianischer Rugbyspieler und -trainer
 Nina Karlowna Bari (1901–1961), russische Mathematikerin
 Judi Bari (1949–1997), US-amerikanische Umweltaktivistin
 Ruth Aaronson Bari (1917–2005), US-amerikanische Mathematikerin
 Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari († 2015), somalischer Diplomat

Bari ist der Künstlername folgender Personen:

 Lynn Bari (1913–1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Nicola Di Bari (* 1940), italienischer Sänger und Schauspieler

Siehe auch:
 Bari Sardo, eine Ortschaft auf Sardinien
 Erzbistum Bari-Bitonto
 Bahri, Kurzform von al-Chartum Bahri, einer Stadt in Sudan
 Barie
 Bary